Pseudopolycentropodidae — семейство вымерших насекомых отряда Mecoptera. Впервые описано Хандлиршем в 1925 году.

Распространение 
Древнейшие Pseudopolycentropodidae найдены в отложениях позднего триаса, наиболее поздние находки отмечены из мелового бирманского янтаря. Некоторые представители семейства имели хоботки, предположительно использовавшиеся для кровососания.

Систематика 
Включает в себя 5 родов. Вместе с семействами Aneuretopsychidae, Mesopsychidae, Nedubroviidae включено в подотряд Aneuretopsychina. В 2019 году был описан род Dualula, который выделили в отдельное семейство Dualulidae, но уже в 2020 году его свели в синонимы к Pseudopolycentropodidae.
 Dualula
 
 Pseudopolycentropus
 Pseudopolycentropus daohugouensis, Pseudopolycentropus janeannae, Pseudopolycentropus latipennis, Pseudopolycentropus madygenicus, Pseudopolycentropus novokshonovi, Pseudopolycentropus obtusus, Pseudopolycentropus perlaeformis, Pseudopolycentropus triangularis, Pseudopolycentropus triasicus
 Pseudopolycentropodes
 Pseudopolycentropodes virginicus
 Parapolycentropus
 Parapolycentropus burmiticus, Parapolycentropus paraburmiticus
 Sinopolycentropus
 Sinopolycentropus rasnitsyni — вид насекомых живших в юрском периоде на территории Китая. Описан в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 В бирманском янтаре впервые найдены бабочковидные скорпионницы с хоботком. elementy.ru
Вымершие скорпионницы
Насекомые триасового периода
Насекомые юрского периода
†